EDOC steht für:
 Enterprise Distributed Object Computing, Standard der Object Management Group auf Basis der Unified Modeling Language
 Flugplatz Gardelegen (ICAO-Code)

eDoc steht für:
 eDoc, Repository der Max-Planck-Gesellschaft auf dem eDoc-Server
 eDoc, Synonym für E-Text

Siehe auch:
 EDOK

Abkürzung